— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио. Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
2 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции